Bog har flere betydninger:
 En bog er et hæfte som er indbundet af et bind, eller i det mindste limet eller syet sammen, så siderne kan åbnes i den ene side. Se Bog.
 Bog er også nødder fra bøgetræer. Se Bog (bøgens nødder).